łazanki – potrawa
 Łazanka – struga, dopływ Szkła, nad którą leży Kobylnica Wołoska
 Łazanka – wieś na Litwie